Créé peu de temps après la mort du poète Louis Guillaume, en référence non seulement à son œuvre poétique mais aussi à ses études critiques sur le poème en prose, le prix du poème en prose Louis-Guillaume  (actuellement doté de 1000 euros), est remis annuellement par l’association Les Amis de Louis Guillaume pour un recueil de poésie constitué uniquement de poèmes en prose.  

Ces poèmes doivent avoir été écrits en langue française et publiés dans le courant des deux années précédant la date annoncée pour l'attribution du Prix.

Lauréats
Le relevé chronologique ci-dessous est conforme à la liste établie par les soins de l'association Les Amis de Louis Guillaume.

1973 : Marcel Hennart, Abeilles, Chambelland
1974 : Raoul Bécousse, Le Temps provisoire, Rougerie
1975 : Louis Le Bihan, Dans le déploiement des aubes proclamées
1976 : Pierre Vasseur Decroix, Végétales, L’Arche de Lumières
1977 : Paul Pugnaud, Atterrages, Rougerie
1979 : Daniel Lacomme, Sommeils, éd. du Pont de l’Épée
1980 : Hughes Labrusse, Deuil blanc, Rougerie
1981 : Gabrielle Althen, Présomption de l'éclat, Rougerie
1982 : Jacquette Reboul, L'Apprentie sorcière, éd. du Pont de l’Épée
1983 : Frédéric Musso, Le Point sur l'île, La Table Ronde
1984 : Jean Laurent, Jamais, Saint-Germain-des-Prés
1985 : Alain Andréucci, Charité, Rougerie
1986 : Christian Hubin, Personne, Corti
1987 : prix décerné conjointement à Albert Ayguesparse, Lecture des abîmes, Le Cormier, et à Gérard Bocholier, Poussière ardente, Rougerie
1988 : Dominique Sorrente, Les Voix de neige, Cheyne éditeur
1989 : André Lagrange, Portulan(s), éd. des Prouvaires
1990 : André Doms, L'aube et l'Aval, Sud
1992 : Jean-Max Tixier, États du lieu suivi de Périmètre de l'arbre, Autres Temps
1993 : Jean Dubacq, Comment pouvez-vous lire à présent ? Il fait nuit, éd. Folle Avoine
1994 : Claude Darbellay, L'horizon n'a qu'un côté, P. A. P.
1995 : Francis Tessa, Lieux et autres miroirs, L'Arbre à paroles
1996 : Bernadette Engel-Roux, Ararat, Cheyne éditeur
1997 : René Pons, Fin des terres, Jacques Brémond
1998 : Rose-Marie François, Répéter sa mort, Le Cormier
1999 : Jean-Luc Aribaud, Les Mondes illimités, L'Arrière-Pays
2000 : Alain Freixe, Comme des pas qui s'éloignent, L'Amourier
2001 : Jean-Claude Martin, Ciels de miel et d'ortie, éditions Tarabuste
2002 : Philippe Jones, Domaines en cours, Le Cormier
2003 : Maryvonne Digot, Sous l'écorce le feu, Babel
2004 : Olivier Deschizeaux, La Chambre close, Rougerie
2005 : Marc-André Brouillette, M'accompagne, éd. du Noroît
2006 : Gaspard Hons, Propos notés en ramassant des aiguilles de pin, Rougerie
2007 : Robert Nédélec, Contre-jour, L'Arrière-Pays
2008 : Alta Ifland, Voix de glace, Les Figues Press
2009 : Jacqueline Roques, La Note bleue, Rougerie
2011 : Raphaël Miccoli, Cœur à corps, Le Taillis Pré
2012 : Déborah Heissler, Comme un morceau de nuit, découpé dans son étoffe, Cheyne éditeur
2013 : Sofia Queiros, Et puis plus rien de rêves, éd. Isabelle Sauvage
2014 : Françoise Ascal, Lignées, éd. Æncrages & Co
2015 : Mathilde Vischer, Lisières, éd. p.i.sage intérieur
2016 : Jacques Josse, Hameau mort, éd. Jacques Bremond
2017 : Françoise Lison-Leroy, Le silence a grandi, Rougerie
2018 : Christophe Mahy, Paysages du vent, éd. Noires Terres
2019 : Stefanu Cesari, Bartolomeo in cristu, éd. Éoliennes
2020 : Anne Lorho, Froissements, éd. La Rumeur libre
2021 : Frédéric Tison, La Table d’attente, éd. Librairie-Galerie Racine

Sources et références
L'essentiel de l'information contenue dans cet article trouve sa source dans les communiqués et publications de l'association Les Amis de Louis Guillaume. 

Louis Guillaume
Louis Guillaume